The Young Ones – serie televisiva britannica 1982-1984
 The Young Ones – film del 1961
 The Young Ones – album di Cliff Richard del 1961
 The Young Ones – singolo di Cliff Richard del 1962
 The Young Ones – videogioco del 1986